Фраксионамијенто лас Гранхас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Гранхас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто лас Гранхас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику